Roland Garros (1888-1918) è stato un aviatore francese. Da lui prendono il nome:

 Roland Garros – torneo di tennis chiamato anche Open di Francia
 Stade Roland Garros – impianto tennistico di Parigi dove si svolge il suddetto torneo
 Aéroport de La Réunion Roland-Garros – aeroporto francese situato nell'isola di Réunion